Luis de Orleans-Braganza (Petrópolis, 26 de enero de 1878 - Cannes, 26 de marzo de 1920) apodado «el Príncipe Perfecto», fue Príncipe Imperial de Brasil (heredero del Imperio de Brasil) desde 1908 hasta su muerte en marzo de 1920, y miembro de la familia imperial brasileña. Segundo hijo de la princesa imperial Doña Isabel de Brasil y del príncipe francés Gastão de Orléans, Conde d'Eu, fue nieto de Don Pedro II, último emperador de Brasil. Heredero al trono tras la dimisión de su hermano mayor Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza el 30 de octubre de 1908, Don Luis es patriarca desde entonces de la rama de la familia imperial denominada Vassouras.

Biografía 
Fue criado en Brasil durante el reinado de su abuelo, el emperador Don Pedro II, partiría con su familia al exilio con la proclamación de la república en 1889. Concluyó sus estudios en Francia y el 4 de noviembre de 1908, en Cannes, contrajo matrimonio con la princesa María Pía de Borbón-Dos Sicilias, del matrimonio nacería:

 Pedro Enrique de Orleans-Braganza (1909-1981);
 Luis Gastón Antonio de Orleans-Braganza (1911-1931); 
 Pía María de Orleans-Braganza (1913-2000).

A principios del siglo XX trató de volver a su tierra natal, a pesar de la ley que le impedía el regreso. El 12 de marzo de 1906 llegó a Río de Janeiro a bordo del barco Amazonía, pero fue enviado de vuelta a Europa por las autoridades brasileñas.

En 1920 la familia imperial brasileña fue autorizada a regresar a su tierra natal, pero ese mismo año falleció. Sus derechos dinásticos pasaron a su primogénito Pedro Enrique de Orleans-Braganza.

Ancestros

Distinciones honoríficas 
Luis Felipe de Orleans-Braganza recibió las siguientes distinciones honoríficas:

Brasileñas
  Caballero gran cruz de la Orden Imperial de Pedro I.
  Caballero gran cruz de la Imperial Orden de la Rosa.
  Caballero gran cruz de la Orden Imperial de la Cruz del Sur.

Extranjeras
  Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III (Reino de España).
  Caballero de la Legión de Honor (República Francesa).

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Petrópolis
Príncipes imperiales de Brasil (posmonárquicos)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Legión de Honor
Fallecidos en Cannes
Nobles de Brasil del siglo XIX
Nobles de Brasil del siglo XX